Ardal - città della provincia di Chahar Mahal e Bakhtiari, Iran
Årdal - comune della contea di Vestland, Norvegia